Victor Carlson kan avse:

Victor Carlson (riksdagsman), en svensk bokförläggare och riksdagsman
Victor Carlson (folkskollärare), en svensk folkskollärare